Candirú steht für: 

 Vandelliinae, Unterfamilie der Schmerlenwelse Lateinamerikas, alle bezeichnet als Candirú
 Vandellia cirrhosa, größter und bekanntester Vertreter der Vandelliinae

 Cetopsis candiru, Vertreter der ebenfalls lateinamerikanischen Walwelse (Cetopsidae)